|-
| 151401 - || || 6 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151402 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151403 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151404 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151405 - || || 9 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 151406 - || || 10 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151407 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151408 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151409 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151410 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151411 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151412 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151413 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151414 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151415 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151416 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151417 - || || 13 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 151418 - || || 14 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151419 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151420 - || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151421 - || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151422 - || 2002 FH || 16 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151423 - || || 19 de març de 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 151424 - || || 19 de març de 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 151425 - || || 19 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151426 - || || 19 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151427 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151428 - || || 17 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151429 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151430 Nemunas || || 16 de març de 2002 || Moletai || MAO
|-
| 151431 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151432 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151433 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151434 - || || 30 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151435 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151436 - || || 6 d'abril de 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 151437 - || || 12 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151438 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151439 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151440 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151441 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151442 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151443 - || || 1 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151444 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151445 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151446 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151447 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151448 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151449 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151450 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151451 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151452 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151453 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151454 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151455 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151456 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151457 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151458 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151459 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151460 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151461 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151462 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151463 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151464 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151465 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151466 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151467 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151468 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151469 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151470 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151471 - || || 15 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151472 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151473 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151474 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151475 - || || 21 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151476 - || || 22 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151477 - || || 18 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151478 - || 2002 JR || 3 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151479 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151480 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151481 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151482 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151483 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151484 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151485 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151486 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151487 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151488 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151489 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151490 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151491 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151492 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151493 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151494 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151495 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151496 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151497 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151498 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151499 - || || 6 de maig de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 151500 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

1